Transports:
 Estació de Cornellà Centre, un intercanviador on enllacen Metro, Rodalies, Tram i Bus a Cornellà de Llobregat.
 Geografia:
Barri Centre, barri de Cornellà de Llobregat